Příjmení Reichelt nosí více významných osobností:

 Eduard Reichelt (1868–1928) – rakouský a český pedagog a politik německé národnosti
 Franz Reichelt (1878–1912) – rakouskouherský průkopník parašutismu
 Hannes Reichelt (* 1980) – alpský lyžař